₡Suworow bezeichnet:
 Suworow (Stadt), russische Stadt in der Oblast Tula
 Knjas Suworow, russisches Linienschiff
 Aleksandr Suvorov (Schiff), russisches Flusskreuzfahrtschiff
 Suwarrow, ein Atoll der Cookinseln
 Suworow, sowjetische Filmbiografie von Wsewolod Pudowkin und Michail Doller aus dem Jahr 1941
 Suworow, ein russisches Atom-U-Boot

Suworow ist der Familienname folgender Personen:

 russische Namensform  von Alexandru Suvorov (* 1987), moldauischer Fußballspieler
 Jewgeni Konstantinowitsch Suworow (1880–1953), russisch-sowjetischer Zoologe
 Maxim Suworow († 1770), russischer Druckereidirektor
 Viktor Suworow (= Wladimir Resun; * 1947), Buchautor und ehemaliger sowjetischer Geheimdienstoffizier

Suvorov steht für:
 (2489) Suvorov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Atlas Suworow
 Suworow-Denkmal
 Suworow-Gletscher
 Suworoworden, ein Orden des Militärs der UdSSR
 Via Suworow
 Suworowe, Suworowo